Cheney Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cheney Hill (Connecticut)	
 Cheney Hill (Massachusetts)	
 Cheney Hill (New Hampshire)	
 Cheney Hill (New York)	

Siehe auch:
 Chaney Hill